Słupsk – miasto na prawach powiatu w województwie pomorskim
 Słupsk – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie słupskim
 Słupsk – gromada
 Słupsk – stacja kolejowa w Słupsku, w województwie pomorskim

Zobacz też 
 RTON Słupsk
 Czarni Słupsk
 Gryf Słupsk
 Słupsk Północny
 Słupsk Przymieście
 Słupsk Ryczewo
 Słupsk Strefa